Kvalifikationsrunder til EM i fodbold for kvinder 2022 afgør hvilke 15 hold tilslutter sig England, der som værtsnation automatisk er kvalificeret til slutspillet ved EM i fodbold for kvinder 2022.

Udover England er 47 af de resterende 54 UEFA medlemmers landshold med i den kvalificerende konkurrence, heriblandt Cypern, som deltog for første gang for kvindernes A-landshold, og Kosovo der for første gang deltog i EM kvalifikation for kvinder.

Kvalificerende gruppespil

Grupper

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Ranking af 2. plads hold 
For at afgøre de tre bedste toere fra det kvalificerende gruppespil, som avancerer direkte til slutspillet, vil man kun se på resultaterne fra kampene mod holdene på 1., 3. 4. og 5. plads i deres gruppe. I gruppe A og B ser man bort fra resultaterne mod holdene på sjetteplads.

Play-offs

Lodtrækning 
Lodtrækningen til play-offs bliver afholdt den 5. marts 2021 (oprindelig den 25. september 2020, men blev udsat på grund af COVID-19 pandemien) i UEFA hovedkvarteret i Nyon, Schweiz, for at afgøre hvilke hold skal spille mod hvem og hvornår.
Kvalificerede hold

Kampe 
De tre play-off vindere kvalificerer sig til slutspillet.

|}

Topscorere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

2022
Fodbold i 2021